Knox é o nome de nove condados dos Estados Unidos, todos nomeados em homenagem a Henry Knox, que foi o primeiro secretário da Guerra dos Estados Unidos, entre 1785 e 1794.

Condado de Knox (Illinois)
Condado de Knox (Indiana)
Condado de Knox (Kentucky)
Condado de Knox (Maine)
Condado de Knox (Missouri)
Condado de Knox (Nebraska)
Condado de Knox (Ohio)
Condado de Knox (Tennessee)
Condado de Knox (Texas)

Desambiguações de topônimos